— четвёртая игра в серии Atelier, а также первая игра в серии Gramnad. За пределами Японии игра не выпускалась. Первоначально была выпущена на платформе PlayStation 2, но спустя 8 лет переиздана на PlayStation Portable под названием Atelier Judie ~The Alchemist of Gramnad~ Imprisoned Guardian (ユーディーのアトリエ 〜グラムナートの錬金術士〜 囚われの守人).



Сюжет 
Главная героиня игры Джудит Воллтон живёт одна в магазине алхимии, который она унаследовала от родителей. Основной род её занятий — производство лекарств, чем девушка и зарабатывает на жизнь. Однажды искатель приключений попросил у неё создать предмет под названием «Песочные Часы Дракона». Синтезирование прошло неудачно, и Джудит переносится на 200 лет вперёд. Теперь её цель — заново создать часы, чтобы вернуться к своему времени.

Персонажи 

 Голос: Рие Канда
 Протагонист, специализируется на приготовлении волшебных пилюль. У неё есть домашнее животное по кличке Финк, благодаря которому ей не так одиноко. Немного пацанка, любит круглые штучки и терпеть не может, когда надоедают.

 Голос: Юко Кагата
 Памела — призрак, живущий в комнате гостиницы Чёрный кот в Меттербурге. Никто не знает, почему именно в этой комнате или как она стала призраком. Несмотря на это, она очень весёлая и гордится тем, кем является.

 Голос: Хироси Ито
 Член торговой и промышленной гильдии Меттербурга. Любит деньги и не любит долги, мечтает стать лучшим ростовщиком в королевстве Финден. Безжалостен к тем, с кого собирает долги.

 Голос: Мики Такахаси
 Она происходит из богатой семьи Меттербурга. Обожает петь, выращивать цветы и слушать сказки. Немного мечтательница и увлекается магией. Романтик по натуре.

 Голос: Мари Амако
 Алхимик, которая ищет свою подругу Лили. Её внешность пугает, и большинство людей считает, что она ведьма. Любит чёрную магию и тёмные искусства.

 Голос: Ю Мотеги
 Искатель приключений, хорошо владеет мечом. Известен, как «Вои Звезды Несчастья». Куда бы он не пошёл, несчастье всюду следует за ним.

 Голос: Акико Намиока
 Воин, живущий в Рисе, где она считается героем и «Богиней Рисы» после того, как защитила город от монстров. Однако она не смогла защитить своих родителей, и это оставило на ней глубокий шрам и желание стать сильнее. Доброжелательна к другим и строга к самой себе.

 Голос: Кента Миякэ
 Искатель приключений, в качестве подработки работает на ферме. Живёт в Рисе. Несмотря на пугающую внешность, он очень спокойный и добрый с ярким и весёлым характером. Обладает недюжинной силой.

 Голос: Кента Миякэ
 Кузнец, живущий в городе Простаг. Ведёт наблюдение за шахтой и защищает рабочих. Отвечает за доменную печь.

 Голос: Мицуё Кондо
 Искательница приключений, любит редкие предметы из других стран. Поскольку Криста является дочерью воровской группы семьи Шульц, её часто не так понимают. Она не вор, и даже не преступник, и мечтает вырваться из тени своих родителей.

 Голос: Такаси Кубота
 Самопровозглашённый искатель сокровищ, чем и зарабатывает на жизнь. В настоящее время он сосредоточен на храме Фактоа. Не любит ловушки и мечтает построить дом с комнатой, набитой сокровищами.

 Голос: Кана Ханадзава
 Настоящее имя неизвестно. Загадочная молодая девушка, появившаяся в руинах. Выглядит, как человек, но её настоящая сущность — дух времени. Чтобы исполнить свой долг, она покидает мир духов. Если она перестаёт работать, время в мире начинает вести себя странно. Любит сладости.

Геймплей

Цель 
Цель игры — собрать необходимые ингредиенты и создать «Песочные Часы Дракона», чтобы вернуться в своё время. Для завершения игры необходимо поговорить с
Постом Кольштадтом после того, как будут созданы «Песочные Часы» и выполнены все необходимые условия.

Синтезирование 
В мастерской игрок может комбинировать различные материалы, чтобы создать новый предмет. Благодаря рецептам становятся доступны новые предметы. Рецепты можно найти или купить, каждая книга рецептов включает в себя один или несколько особых рецептов. Большинство синтезированных предметов можно использовать в бою. Каждый предмет может иметь до пяти эффектов, и эти эффекты могут различаться в зависимости от используемых материалов.
Всего предметов 110, но в версии PlayStation Portable добавили новые.

Подземелья 
Подземелья отличаются от областей сбора в окрестностях городов. Имеют полоску «Ущерб подземелью». При частом использовании бомб или активации ловушек полоска уменьшается. При нулевом значении подземелье обрушивается.

Города 
Существует пять городов для посещения. Игрок может выполнять там задания или заплатить гостинице, чтобы использовать её в качестве мастерской. Есть возможность получить доступ к областям сбора во всех городах, кроме одного.

Задания 
Игрок может выполнять задания в каждом городе. Задания могут включать в себя охоту на монстра или сбор материалов. Возможно завершить задание, не возвращая нужное количество материалов, однако это уменьшит награду.

Бой 
Бои пошаговые, и на них Джуди может брать с собой до двух союзников. Если у члена группы или врага закончатся HP, MP или LP, то это считается поражением. В битве игрок может использовать синтезированные или купленные в магазине предметы. Большинство союзников будут требовать плату за их услуги. Плата монетами коул происходит каждый раз, когда игрок покидает город.

Концовки 
В оригинальной игре есть две концовки, однако в переиздании PlayStation Portable добавили третью.

Часы 
Игра не имеет ограничения по времени, но есть часы, которые влияют на геймплей. Часы показывают, какой сейчас день и час и в какой момент времени предметы могут сгнить. У заданий также есть сроки. Время идёт при синтезировании или передвижении в другую область. В определённое время продавцы устраивают себе выходной.

Мастерские 
Можно арендовать мастерскую в гостиницах каждого города. В мастерской можно сохраниться, загрузиться, синтезировать, получить доступ к контейнеру, спать и взаимодействовать с различными персонажами. Аренда стоит 10 000 коул. Если игрок решит уйти, ему возвращается 5 000 коул. Содержимое контейнеров между мастерскими не связано, и при переезде игрок может взять столько, сколько поместится в его корзине.

Ледяная комната 
Предметы, хранящиеся в Ледяной Комнате Альтенорда не гниют. Максимально может храниться 100 элементов.

Локации

Версия PlayStation Portable 
Atelier Judie была переиздана спустя восемь лет на PlayStation Portable. Эта версия включает в себя несколько новых событий, музыку, арты, новую концовку, предметы, дополнительные этажи в храме Фактоа и нового персонажа Сферу. Разрешение также настроено под экраны PlayStation Portable.

Другое

Ссылки 

Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable